Paul Ulbrich ist der Name folgender Personen:

* Paul Ulbrich (Kürschner) (1885–1954), deutscher Kürschner und Politiker (DVP/FDP)
 Paul Ulbrich (Sportfunktionär) (* 1952), deutscher Judofunktionär